Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a szánkó női egyes versenyszámát február 10-én és 11-én rendezték. Az aranyérmet a német Silke Kraushaar nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

N1